Ипа́тов — фамилия; имеет женскую форму .

Ипатов 
 
 Ипатов, Вадим Дмитриевич (род. 1964) — белорусский военнослужащий и юрист.
 Ипатов, Виктор Иванович (1932—1997) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда (1973).
 Ипатов, Вячеслав Николаевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Ипатов, Дмитрий Геннадьевич (род. 1984) — российский прыгун на лыжах с трамплина.
 Ипатов, Николай Александрович (1878—1938) — епископ Ижевский и Воткинский.
 Ипатов, Олег Сергеевич (род. 1960) — бывший ректор Балтийского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор.
 
 
 Ипатов, Сергей Иванович (род. 1952) — советский и российский учёный.



См. также